Die Schnellfähre Volcán del Teide wurde 2011 von der Werft Hijos De J, Barreras in  Vigo an die Reederei Naviera Armas, Las Palmas abgeliefert.

Beschreibung 
Die Volcán del Teide ist eine der größten Fähren der Reederei Armas. Sie verkehrt auf den Strecken zwischen Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote und Huelva und mit der Nenngeschwindigkeit von 26 kn benötigt sie für eine Überfahrt rund 28 Stunden. Sie verfügt über 136 Kabinen (Doppel und Viererkabinen) mit insgesamt 472 Schlafplätzen, außerdem sind weitere 500 Liegesitze vorhanden.

An Bord bestehen auf den Fahrzeugdecks Stellplätze für 300 Pkw.

Weblinks 

 
Schiff bei faktaomfartyg.se abgerufen am 28. November 2018

RoPax-Schiff
Schifffahrt (Kanarische Inseln)
Passagierschiff (Spanien)